Чемпионат Европы по борьбе среди юниоров 2008 года проводился с 14 по 20 июля во втором по величине городе Словакии — Кошице.

Рейтинг команд

Результаты соревнований

Вольная борьба

Греко-римская борьба

Девушки

Ссылки 
 Результаты соревнований

Чемпионаты Европы по борьбе среди юниоров
Июль 2008 года
Международные спортивные соревнования в Кошице
Спорт в Словакии в 2008 году
Чемпионаты Европы в Словакии
Чемпионаты Европы в 2008 году
Борьба в Словакии